Mužská dvouhra Rakuten Japan Open Tennis Championships 2018 probíhala v první polovině října 2018. Do singlové soutěže tokijského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl Belgičan David Goffin, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal 22letý ruský kvalifikant Daniil Medveděv, jenž ve finále za 64 minut zdolal japonskou turnajovou trojku Keie Nišikoriho po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. V probíhající sezóně si po triumfech na Sydney International 2018 a Winston-Salem Open 2018 připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour. Bodový zisk znamenal nové kariérní maximum, když Medveděvovi ve vydání žebříčku z 8. října 2018 patřilo 22. místo. Poprvé se také stal ruskou jedničkou.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2018
ATP World Tour 2018